Бархоут — элемент усиления наружной обшивки в районе ватерлинии.
 Бархоут (бархот) — разновидность речных несамоходных барж, малых белян и сплавных барок, которые были характерны для Волги, Камы и Лузы.